Sandskäret kan avse:

Finland 

 Sandskäret, Kristinestad, Österbotten,

Sverige 

 Sandskäret (Lule skärgård),

Se även
Sandskär

Robotskapade Finlandförgreningar